Fao steht für:
 Faw (Irak) (auch „Fao“), Stadt im Irak
 al-Faw-Halbinsel (auch „Fao“), zum Irak gehörende Halbinsel
 Fao (Parroquia), Parroquia in der Provinz A Coruña in Galicien, Spanien

fao steht für:
 Färöische Sprache (ISO-639-3-Code)

FAO steht für:
 Fachanwaltsordnung, berufsrechtliche Ordnung für Fachanwälte
 FAO-Zahl, Angabe der Reifezeit von Mais
 Food and Agriculture Organization (dt.: Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen), Organisation der UNO
 Frente Amplio Opositor, historisches Oppositionsbündnis während der Somoza-Diktatur in Nicaragua
 Financial Aid Office, siehe Studienfinanzierung und -förderung in den Vereinigten Staaten
 Falcon Air Express (ICAO-Code), amerikanische Fluggesellschaft
 Flughafen Faro (IATA-Code), Flughafen in Portugal

F. A. O. steht für:
 For attention of, englisch für „zu Händen“, im internationalen Schriftverkehr

FAO